Bokenäs kyrka kan syfta på:

 Bokenäs gamla kyrka – en kyrkobyggnad i Bokenäsets församling
 Bokenäs nya kyrka – en kyrkobyggnad i Bokenäsets församling